La forja de un rebelde se puede referir a:
 La forja de un rebelde: Una novela histórica autobiográfica escrita en tres partes entre 1941 y 1946 por Arturo Barea.
 La forja de un rebelde: Una serie de televisión basada en la novela homónima producida por TVE en 1990.